Le qualificazioni del singolare femminile del Japan Women's Open Tennis 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Danka Kovinić (qualificata)
  Zarina Diyas (qualificata)
  Kristie Ahn (primo turno)
  Jana Fett (qualificata)

<li>  Arina Rodionova (secondo turno)
<li>  Jang Su-jeong (secondo turno)
<li>  Arantxa Rus (primo turno)
<li>  Quirine Lemoine (secondo turno)

Qualificate 

  Danka Kovinić
  Zarina Diyas

  Miyu Katō
  Jana Fett

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Japan Women's Open Tennis 2017